НПК — многозначная аббревиатура.
 НПК — научно-производственный кластер
 НПК — Новотроицкий политехнический колледж
 НПК — Нефтекамский педагогический колледж (Башкортостан)

 Комплексы
 НПК — нефтеперерабатывающий комплекс, нефтеперевалочный комплекс
 НПК — научно-проектный комплекс, научно-промышленный комплекс, научно-производственный комплекс
 НПК — ночной прицельный комплекс
 НПК — навигационно-посадочный комплекс
 ДЗО НПК — дочернее и зависимое общество научно-проектного комплекса

 Компании, корпорации
 НПК — научно-производственная компания
 НПК — Новосибирская продовольственная корпорация
 НПК — «Новая перевозочная компания»
 НПК — научно-производственная корпорация

 НПК — наконечник для очистительных клизм металлический
 НПК — научно-практическая конференция

 Партии
 НПК — Народная партия Казахстана
 НПК — Народная партия конвента
 НПК — Национальная партия Кореи

 НПК — начало переходной кривой
 НПК СПП — Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
 ЭП МБП или ЭП МБП РК НПК МЗ РФ — экспериментальное производство медико-биологических препаратов ГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России
 НПК-банк — Банк новых программ кредитования
 НПК «ПАНХ» — научно-производственная компания «Применение авиации в народном хозяйстве»
 НПКА или НПК Армении — Национальный пресс-клуб Армении
 ФПН и НПК — факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров
 НПК СПбГТУ — Научно-производственный комплекс Санкт-Петербургского государственного технического университета